Томас Бофорт (; январь  — ) — 1-й граф Дорсет с 1412, 1-й герцог Эксетер с 1416, лорд-канцлер в 1410—1412, лорд-адмирал с 1413, кавалер ордена Подвязки с 1400, английский военачальник Столетней войны, незаконнорождённый сын Джона Гонта, герцога Ланкастера, и Екатерины Суинфорд.

Томас, как и все Бофорты, был легитимизирован в 1397 году указом короля Ричарда II, подтверждённого парламентом, в 1407 году это решение было подтверждено королём Генрихом IV, единокровным братом Томаса. Во время болезни Генриха IV в 1410—1412 годах Томас занимал пост канцлера Англии.

После возобновления Столетней войны в 1415 году Томас принимал в ней активное участие, будучи одним из командующих английской армией. После смерти короля Генриха V Томас до самой смерти входил в состав регентского совета при малолетнем короле Генрихе VI.

Биография

Молодые годы 
Томас родился в январе 1377 года. Он был самым младшим незаконнорождённым сыном Джона Гонта, герцога Ланкастера, одного из сыновей английского короля Эдуарда III. Матерью Томаса была Екатерина Роет (по первому мужу — Суинфорд), которая первоначально была гувернанткой дочерей Джона Гонта, а около 1371/1372 года стала его любовницей. Своё прозвание «Бофорт» Томас, как и трое других детей Джона Гонта и Екатерины Суинфорд (Джон, Генри и Джоан), получил от французского замка Бофор-ан-Шампань (в английском произношении — Бофорт), унаследованного Джоном Гонтом от своей первой жены Бланки Ланкастерской.

В 1394 году умерла вторая жена Джона Гонта. И он в 1396 году женился на Екатерине Суинфорд, матери Томаса. Король Ричард II, племянник Джона Гонта, дал согласие на этот брак. Причём ещё около 1390 года все четверо детей Джона Гонта и Екатерины Суинфорд были узаконены королём, хотя и родились до брака родителей. Это было подтверждено на заседании английского парламента в феврале 1397 года. Тогда же король передал Томасу замок Акр.

Политическая и военная карьера 
После того как единокровный брат Томаса, Генри Болингброк, стал в 1399 году королём Англии под именем Генрих IV, он стал выдвигать Бофортов на разные должности. В 1400 году Томас стал рыцарем ордена Подвязки, в 1402 году — констеблем замка Лудлоу, а в 1403 — адмиралом Севера. Во время восстания знати в Северной Англии в 1405 году Томас был одним из командующих королевской армией, а 8 июня отвечал за обеспечение казни архиепископа Йоркского Ричарда Скрупа и графа Норфолка Томаса Моубрея.

9 февраля 1407 года Генрих IV подтвердил легитимизацию Бофортов, однако специально оговорил, что они не имеют права наследования английского престола. В том же году король назначил Томаса капитаном Кале.

В 1408 или 1409 году Томас был назначен адмиралом северных и западных морей.

31 января 1410 года принц Генрих, старший сын и наследник серьёзно заболевшего короля Генриха IV, правивший Англией во время болезни отца, назначил Томаса Бофорта канцлером вместо архиепископа Томаса Арундела. В 1411 году он просил об отставке, но ему было отказано. Именно Томас 5 декабря 1411 года открывал заседание парламента. Однако после того как король пришёл в себя, он разгневался и на сына, и на сводных братьев из-за произошедших перестановок. В итоге 5 января 1412 года Томас покинул пост канцлера, на котором его вновь сменил архиепископ Арундел.

В том же 1412 году Томас отправился во Францию в составе армии под командованием второго сына Генриха IV — Томаса Ланкастера, герцога Кларенса. А 5 июля Томас получил титул графа Дорсета.

После того как в 1413 году умер Генрих IV, его наследник, ставший королём под именем Генрих V, назначил Томаса лейтенантом Аквитании, а также лордом-адмиралом Англии.

Столетняя война 
В начале 1415 года Томас возглавил посольство во Францию, которое предъявило королю внушительный перечень невыполнимых требований, включая претензию на французскую корону и огромные земельные притязания. Французы на подобные требования согласиться не смогли, а их предложение об уступках Томас отверг, после чего вернулся в Англию, доложив о результатах. Генрих V использовал отказ французов как повод для возобновления Столетней войны. Вторжение армии Генриха V на территорию Франции началось летом, в походе принял участие и Томас. 22 июня он принял капитуляцию Арфлёра, был назначен капитаном города и остался в нём с 1200 воинов. Король же отправился дальше.

28 февраля 1416 года Томас был сделан лейтенантом Нормандии. 11—13 марта армия под его командованием в битве при Вальмоне разгромила превосходящую её по численности французскую армию под командованием графа Арманьяка, при этом сам Томас был ранен. А 18 ноября он получил титул герцога Эксетера.

В 1417 году Томас вернулся в Англию и принял участие в походе против шотландцев, осадивших Роксбург. В результате Томасу удалось снять осаду.

В мае 1418 года Томас снова вернулся в Нормандию с подкреплением в 16 тысяч человек. Он осадил и взял Эврё, но не смог захватить Иври. 1 июля король, который начал раздавать своим приближённым завоёванные земли, даровал Томасу титул графа Аркура. В июле Томас осадил Руан, осада продолжалась до 19 января 1419 года. После сдачи города Генрих V назначил капитаном Руана Томаса. После этого король послал Томаса на прибрежные города. 31 января тот захватил Монтивилье, затем ему сдались Фекан, Дьеп и Э, а в апреле он осадил Шато-Гайяр, который сдался 23 сентября.

Весной 1420 года Томас был отправлен для переговоров о соглашении с французами, итогом которых стал договор в Труа 21 мая 1420 года. Осенью того же года Томас осаждал Мелён.

После того как Генрих V отбыл в Англию, Томас остался во Франции вместе с герцогом Кларенсом, назначенным командующим англичанами. Но 22 марта 1421 года англичане были разбиты в битве при Боже, причём герцог Кларенс погиб, а Томас попал в плен. Позже его выкупили из плена, после чего летом Томас с армией отправился для освобождения Кона.

Последние годы 
31 августа 1422 умер Генрих V, и Томас был назначен опекуном малолетнего короля Генриха VI. 21 сентября Томас вернулся в Англию, где принял участие в похоронах Генриха V. Он вошёл в состав регентского совета, который возглавлял Хамфри, герцог Глостер, младший брат покойного короля. Также он был назначен юстициарием Северного Уэльса.

Томас умер 27 декабря 1426 года в маноре Восточный Гринвич в Кенте. Его единственный сын умер ребёнком, поэтому все его владения были включены в состав короны. Похоронили тело Томаса по его завещанию в аббатстве  в Саффолке.

Брак и дети 
Жена: ранее 15 февраля 1404 Маргарет Невилл (1377/1383 — 1413/1426), дочь Томаса Невилла из Хорнби и Джоан Фарниволл. Дети:
 Генри Бофорт (ум. ребёнком)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Томас Бофорт, герцог Эксетер
Томас Бофорт, граф Дорсет
Томас Бофорт, герцог Эксетер
Лорды-адмиралы Англии
Правители Европы XV века
Военачальники Англии
Деятели Столетней войны
Лорды верховные канцлеры Англии